Simetrie se poate referi la:

 Noțiunea generală de Simetrie
 Simetrie (geometrie)
 Simetrie (fizică)
 Simetrie axială
 Simetrie radială
 Simetrie moleculară
 Simetrie T

Vezi și

 Grup de simetrie
 Ruperea spontană a simetriei